Landtagswahlkreis Göttingen steht für folgende Wahlkreise in Niedersachsen:

 Landtagswahlkreis Göttingen-Stadt
 Landtagswahlkreis Göttingen/Harz
 Landtagswahlkreis Göttingen/Münden